Příjmení Pavliš nosí více významných osobností:

 Jaroslav Pavliš (1951–2002) – český výtvarník a fotograf
 Jindřich Pavliš (* 1970) – český klarinetista, aranžér a dramaturg
 Petr Pavliš (* 1977) – český básník